De Trinitariërs, een bedelorde in de katholieke kerk
De Orde van de Heilige Drie-eenheid, een ridderorde van het Keizerrijk Ethiopië.